Су́фино — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Норкинского сельского поселения.

География 
Расположена в центральной части района, на берегу озера Тизяк-Кульмяк (Муклян-Кульмяк). Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 6 км.

История 
Деревня основана во II половине XVIII века вотчинниками Балакатайской волости (с кочевья Алгазы Ялтыкова из деревни Ялтыкова).

Население 

(в 1868 — 142, в 1873 — 153, в 1900 — 241, в 1916 — 261, в 1970 — 293, в 1983 — 186, в 1995 — 170)

Улицы 
 Улица 1 Мая
 Колхозная улица
 Озерная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 ЗАО «Примерное»

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района